Сергей Тараканов:
 Тараканов, Сергей Александрович — российский хормейстер.
 Тараканов, Сергей Николаевич (род. 1958) — советский и российский баскетболист, спортивный журналист.